Тім Брент (,  10 березня 1984, Кембридж) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1999 року.

2002 року був обраний на драфті НХЛ під 37-м загальним номером командою «Анагайм Дакс». 2004 року був обраний на драфті НХЛ, під 75-м загальним номером командою «Анагайм Дакс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Анагайм Дакс», «Піттсбург Пінгвінс», «Чикаго Блекгокс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Кароліна Гаррікейнс», «Торпедо» (Нижній Новгород), «Металург» (Магнітогорськ).

Загалом провів 207 матчів у НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Торпедо» (Нижній Новгород)
Хокеїсти «Металурга» (Магнітогорськ)
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Анагайм Дакс»
Уродженці Кембриджа (Онтаріо)